I Dzsijong (1870–1928) koreai miniszter
 I Dzsijong (1971) olimpiai ezüstérmes dél-koreai gyeplabdázónő
 I Dzsijong (1973) dél-koreai színész
 I Dzsijong (1989) dél-koreai úszónő, olimpikon